L'NBA All-Star Weekend 2008, svoltosi a New Orleans, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference sulla per 134 a 128.

LeBron James, dei Cleveland Cavaliers, fu nominato MVP della partita. Dwight Howard, degli Orlando Magic, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Jason Kapono, dei Toronto Raptors vinse l'NBA Three-point Shootout per il secondo anno consecutivo.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 136 a 109. MVP della partita fu Daniel Gibson dei Cleveland Cavaliers.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Deron Williams degli Utah Jazz; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai San Antonio Spurs.

Per dare maggior risalto alla NBA D-League, tra venerdì e sabato venne inserito anche l'NBA Development League All-Star Weekend 2008.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout

 Richard Hamilton, Detroit Pistons
 Steve Nash, Phoenix Suns
 Daniel Gibson, Cleveland Cavaliers

 Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 Predrag Stojaković, New Orleans Hornets
 Jason Kapono, Toronto Raptors

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Jason Kidd, New Jersey Nets
 Chris Paul, New Orleans Hornets

 Dwyane Wade, Miami Heat
 Deron Williams, Utah Jazz

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

 Chris Duhon, giocatore Chicago Bulls
 Candice Dupree, giocatrice Chicago Sky
 B.J. Armstrong, ex giocatore Chicago Bulls

 Chauncey Billups, giocatore Detroit Pistons
 Swin Cash, giocatrice Detroit Shock
 Bill Laimbeer, ex giocatore Detroit Pistons

 Tim Duncan, giocatore San Antonio Spurs
 Becky Hammon, giocatrice San Antonio Silver Stars
 David Robinson, ex giocatore San Antonio Spurs

 Amar'e Stoudemire, giocatore Phoenix Suns
 Cappie Pondexter, giocatrice Phoenix Mercury
 Eddie Johnson, ex giocatore Phoenix Suns

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2007-2008
 NBA Development League All-Star Weekend 2008

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2008
All-Star Game 2008
Competizioni sportive a New Orleans